

Toponyme 

 Murray Hill, un quartier de Manhattan à New York, aux États-Unis ;
 Murray Hill, un quartier de la ville de New York, situé au cœur de l'arrondissement de Queens ;
 Murray Hill, une ville américaine située dans le Kentucky ;
 Murray Hill, un district statistique des États-Unis, au New Jersey ;
 Murray Hill, le point culminant de l'île Christmas, en Australie.

Patronyme 
Murray Hill peut aussi désigner :
 Murray Hill, un comédien et drag king notoire de la ville de New York.